Finał K-1 World MAX 2006 (K-1 World MAX 2006 World Championship Final) – piąty finałowy turniej cyklu K-1 MAX. Jego zwycięzcą i mistrzem K-1 World MAX został po raz drugi w swojej karierze Buakaw Por. Pramuk (poprzednio w 2004 roku).

Walki

Turniej

Walka rezerwowa 
 Artur Kiszenko  vs Rayen Simson  - 3R Dec

Walki dodatkowe 
 Fernando Calleros  vs Kozo Takeda  - 3R Dec
 Yodsanklai Fairtex  vs Kamal El Amrani  - 3R Dec
 Mitsugu Noda  vs Keiichi Nishiwaki  - 1R KO

Zobacz też 
 K-1

Linki zewnętrzne 
K-1 World Max 2006 World Tournament Final

Turnieje K-1
2006 w sporcie